Bosnië-Herzegovina
 Karanovac (Banja Luka), een plaats in de gemeente Banja Luka in Bosnië-Herzegovina
 Karanovac (Petrovo), een plaats in de gemeente Petrovo in Bosnië-Herzegovina

Servië
 Karanovac (Varvarin), een plaats in de Servische gemeente Varvarin